Christina Lustenberger – ex sciatrice alpina canadese
 Claudio Lustenberger – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero
 Fabian Lustenberger – calciatore svizzero